Репортаж:

 Репортаж — сообщение с места событий. Жанр журналистики, спецификой которого числят оперативность.